«Добро пожаловать» (часто с восклицательным знаком на конце) — своего рода приветствие, предназначенное для того, чтобы познакомить человека с новым местом или ситуацией и заставить его чувствовать себя непринуждённо. Также «Добро пожаловать» может означать:

Кино и телевидение 
 Добро пожаловать! — советский мультфильм 1986 года.
  — индийский кинофильм 2007 года.
 Добро пожаловать — французский кинофильм 2009 года.
  — южнокорейский телесериал 2020 года.

Музыка 
  — альбом (1973) группы Santana.
  — альбом (2002) группы Taproot.
  — песня (2015) проекта Fort Minor.
 Welcome — песня (2016) Мартина Гаррикса.
См. тж.

Прочее 
  — крупный золотой самородок.
  — придорожный знак.

См. также 
 Добро пожаловать домой
 Уэлком